Pinkhof ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Asscher-Pinkhof (1896–1984), niederländisch-jüdische Autorin
 Leonard Pinkhof (1898–1943), niederländischer Maler und Grafiker jüdischer Abstammung
 Menachem Pinkhof (1920–1969), deutsch-jüdischer Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkrieges
 Mirjam Pinkhof (1916–2011), niederländische Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg